Apolemichthys är ett släkte av fiskar. Apolemichthys ingår i familjen Pomacanthidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Apolemichthys